MII steht für: 
 Cyrix MII, ein x86-Prozessor von Cyrix
 Major Industry Identifier als Teil der Norm ISO/IEC 7812
 Maritime Institute of Ireland, welches das National Maritime Museum of Ireland betreibt
 Media Independent Interface an Ethernet-Komponenten,
 Medium Independent Interface im ITU-T G.hn Standard
 Mineral Information Institute, ein amerikanisches Institut
 MII (Videoformat), ein von Panasonic entwickeltes professionelles Videokassettenformat
 Mutual Information Index
 das Jahr 1002 in römischen Zahlzeichen

M.II steht für: 
 M.II Lebaudy, österreich-ungarisches halbstarres Prallluftschiff

Mii steht für:
 Mii, einen digitalen Avatar
 Mii-gun (Fukuoka), einen Landkreis in der Präfektur Fukuoka in Japan.
 Seat Mii, einen Kleinstwagen von Seat

mii steht für:
 Chigmecatitlán-Mixtekisch (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der mixtekischen Sprache

Siehe auch:
 M2

Abkürzung